Gnathomortis is een geslacht uit de familie Mosasauridae, een groep van uitgestorven sauriërs die in zee leefden in het Campanien, de laatste geologische tijdperken van het Krijt, 81 tot 79 miljoen jaar geleden.

Taxonomie 
De typesoort van Gnathomortis, G. stadtmani, heette oorspronkelijk Prognathodon stadtmani in 1999 op basis van een voltooid skelet uit het Late Krijt (vroege Campanien) van Colorado. De nieuwe voorbereiding van het holotype onthulde echter nieuwe morfologische informatie die de toewijzing van P. stadtmani aan Prognathodon in twijfel trok en Lively (2020) kende dit taxon opnieuw toe aan zijn eigen geslacht, Gnathomortis.

Mosasauridae